Nowy cmentarz żydowski w Chojnicach
 Stary cmentarz żydowski w Chojnicach